Grodziec peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
de la voïvodie de Grande-Pologne
 Grodziec, gmina 
 Grodziec, village

dans la voïvodie d'Opole
 Grodziec, village du powiat de Namysłów
 Grodziec, village de la gmina de Niemodlin 
 Grodziec, village de la gmina de Ozimek

dans d'autres voïvodies
 Grodziec, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Grodziec, village de la voïvodie de Poméranie
 Grodziec, village de la voïvodie de Mazovie
 Grodziec, village de la voïvodie de Silésie

Homonymie de localités